Фролково — название населённых пунктов:

Россия 
 Фролково — деревня в Череповецком районе Вологодской области;
 Фролково — деревня в городском округе Егорьевск Московской области;
 Фролково — деревня в Рузском районе Московской области.